Fablok (właśc. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce „Fablok” Spółka Akcyjna) – polski zakład przemysłowy z Chrzanowa  
 Fablok Chrzanów – polski klub piłkarski

Lokomotywy 
 Fablok 1D
 Fablok 2D
 Fablok 6D
 Fablok 9D
 Fablok 12D
 Fablok 101D
 Fablok 401D
 Fablok 411D
 Fablok Ls40
 Fablok Ls60

Zobacz też